Agoston oder Ágoston ist ein ursprünglich ungarischer Vorname und Familienname mit der Bedeutung  Augustin(us) bzw. August. 
Nebenform ist „Ágost“.

Personen mit Familienname „Ágoston“/’„Agoston“:
 Budó Ágoston (1914–1969), ungarischer Physiker
Imre Ágoston (1922–1992), ungarischer Sportschütze
 Judit Ágoston-Mendelényi (1937–2013), ungarische Florettfechterin und Olympiasiegerin
 Marich Ágoston (1883–1955), ungarischer Polizeioffizier und Sprachlehrer
 Péter Ágoston (1874–1925), ungarischer Rechtswissenschaftler, Soziologe und Politiker
 Simon Ágoston (* 1977), österreichischer Triathlet